BSI son unas siglas que pueden referirse a:
 El Buró Socialista Internacional.
 La British Standards Institution.

 Siglas